YoWindow  - умовно-безкоштовна програма для операційної системи Windows XP та більш пізніх версій.

Особливості програми
YoWindow — це нове покоління погодної програми.
Головна принада YoWindow — живий пейзаж,який відображає фактичну погоду.
За даними CNET download.com YoWindow є погодною програмою номер один.
Зображення відображає фактичну погоду — хмари, дощ та сніг, трава гойдається від вітру, туман, гроза.
Точні астрономічні обчислення параметрів Сонця і Місяця, природного освітлення.
Переміщення в часі!Можна переглядати прогноз погоди саме на той момент, коли вам це потрібно.
Пори року змінюються синхронно з природою.
Анімовані пейзажі — Хутірець, Узбережжя, Аеропорт, Східний та ще 1400+ пейзажів, зроблених із фотографій.
Повнофункціональна метеостанція - максимум інформації:температура(фактична і відчутна),діапазон температури,детальний опис,вітер,тиск,вологість,імовірність опадів,кількість опадів,видимість,точка роси,час останнього спостереження за погодою.
Сюрпризи:стрибаючі коні,повітряні кулі,феєрверки та ін.

Посилання
Офіційний сайт програми. 

Програмне забезпечення
Погодні програми